Michał Wróbel (ur. 1957) – napastnik
 Michał Wróbel (ur. 1980) – bramkarz